Juana de Saboya (en búlgaro: Царица Йоанна Савойска; en italiano: Giovanna di Savoia; Roma, 13 de noviembre de 1907 - Estoril, 26 de febrero de 2000) fue una princesa italiana y la última reina (zarina) de Bulgaria.

Biografía

Infancia y matrimonio 

Juana era la tercera hija del rey Víctor Manuel III de Italia y de su esposa Jelena Petrović-Njegoš, princesa de Montenegro. Fue educada en Villa Saboya y desde su infancia fue preparada para extender las aspiraciones dinásticas de la Casa de Saboya a través de su matrimonio. 

Aunque posteriormente el enlace no resultaría de ninguna utilidad para Italia, Juana obedientemente se casó con el rey (o zar) Boris III de Bulgaria en Asís, Italia, el 25 de octubre de 1930, en una boda de rito católico, a la que asistió el dictador italiano Benito Mussolini, en la Basílica de San Francisco de Asís. El pueblo búlgaro aceptó a la reina consorte, debido en parte a la ascendencia eslava de su madre, la princesa Elena de Montenegro. En una segunda ceremonia en la capital de Bulgaria, Sofía, Juana (que era hija de un padre católico y una madre ortodoxa) se casó con Boris por el rito greco-ortodoxo, lo que provocó cierto resquemor con la Iglesia Católica y con el papa Pío XI. Consiguió reconciliarse con el papa gracias al nuncio papal, el Arzobispo Angelo Roncalli (futuro Juan XXIII).

Vida familiar en Bulgaria 

En enero de 1933 Juana dio a luz a su primera hija, la princesa María Luisa (así llamada en honor a la difunta madre de Boris III), y en 1937 nació un heredero varón, el futuro Simeón II.

En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Juana se dedicó a actividades benéficas y caritativas, financiando un hospital infantil. Con el estallido de la guerra, y aunque Bulgaria en principio mostró un tibio apoyo hacia los países del Eje, la reina Juana ayudó a varios judíos búlgaros a huir a Argentina, ante el clima de hostilidad creado por las facciones simpatizantes con el gobierno nazi de Alemania. El propio zar Boris III terminó convirtiéndose en un aliado difícil de la Alemania nazi, que no se doblegaba fácilmente a las órdenes de Adolf Hitler, y tras una reunión en Berlín con el dictador alemán en agosto de 1943, el zar búlgaro enfermó de gravedad y murió poco después. El estrés y un paro cardíaco fueron las causas oficiales de su muerte, aunque surgieron rumores de que había sido envenenado, no sin cierto peso. El hijo varón de Juana se convirtió en el zar Simeón II con sólo seis años, por lo que se estableció un consejo de regencia dirigido por el príncipe Cirilo de Bulgaria, hermano menor de Boris III, que se mostró más próximo y conciliador con los alemanes.

En 1944 Juana también perdió a su hermana Mafalda en el Campo de concentración de Buchenwald, aunque la noticia de su pérdida no se diera a conocer hasta 1945.

Exilio y fallecimiento 

En los días finales de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria fue invadida por el ejército de la Unión Soviética. El príncipe Cirilo fue juzgado y posteriormente ejecutado por su colaboración con los nazis. La reina madre Juana y su hijo Simeón II permanecieron en Bulgaria hasta 1946, cuando el gobierno comunista, tras un fraudulento referéndum en que se proclamó la república, dio a la familia real 48 horas para abandonar el país. Después de exiliarse temporalmente en Egipto, donde también se había refugiado la familia real italiana y otras dinastías europeas, la reina Juana se trasladó a España, donde fue educado su hijo, y posteriormente a Estoril, en Portugal, donde vivió el resto de su vida, exceptuando un breve regreso a Bulgaria en 1993 para visitar la tumba de su esposo Boris. 

Murió el 26 de febrero de 2000 en Estoril, pero fue enterrada en el cementerio comunal de Asís, Italia, concretamente la capilla de los frailes. Allí también se encuentra sepultado Juan de Brienne. Juana se había casado católicamente en esta misma localidad de Asís.

Hijos 
La reina Juana y su esposo Boris III de Bulgaria tuvieron dos hijos:

 SAR la princesa María Luisa de Bulgaria, nacida en Sofía en 1933. Se casó en primeras nupcias con el príncipe Carlos Vladimiro de Leiningen, del cual se divorció en 1968, y en segundas nupcias con el ciudadano polaco Bronisław Tomasz Andrzej Chrobok. Con descendencia de ambos matrimonios.

 SM el zar Simeón II de Bulgaria, nacido en Sofía en 1937. Se casó con la aristócrata española Margarita Gómez-Acebo y Cejuela en el año 1962 en Lausana. Con descendencia.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 13 de noviembre de 1907 – 25 de octubre de 1930: Su Alteza Real la princesa Juana de Saboya, princesa de Italia
 25 de octubre de 1930 – 28 de agosto de 1943 : Su Majestad la zarina consorte de Bulgaria
 28 de agosto de 1943 – 26 de febrero de 2000: Su Majestad  la zarina Juana de Bulgaria

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia).
  Dama gran cruz de la Orden de San Alejandro (Reino de Bulgaria).
  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austrohúngaro).
  Dama de la Orden de Teresa (Reino de Baviera).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.

Ancestros

En la ficción 
En el año 2006 se emitió un telefilme sobre su hermana Mafalda, titulada Mafalda de Saboya. El coraje de una princesa. El papel de Juana fue interpretado por la actriz francesa que está casada con su sobrino nieto Manuel Filiberto, Clotilde Courau.

Referencias 

 Boris III of Bulgaria 1894-1943, por Pashanko Dimitroff, London, 1986, ISBN 0-86332-140-2
 Crown of Thorns por Stephane Groueff, Lanham MD., and London, 1987, ISBN 0-8191-5778-3
 The Daily Telegraph, Obituary for "HM Queen Ioanna of the Bulgarians", London, 28 February 2000.

Reinas consortes de Bulgaria
Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Monarcas de Bulgaria
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Grandes cruces de la Orden de San Alejandro
Nacidos en Roma
Católicos de Bulgaria